South Bend est le nom de diverses localités aux États-Unis :

 South Bend (Indiana)
 South Bend Township (Kansas)
 South Bend Township (Minnesota)
 South Bend (Nebraska)
 South Bend Township (Pennsylvanie)
 South Bend (Washington)

Homonymie de localités aux États-Unis